Neodrilus är ett släkte av ringmaskar. Neodrilus ingår i familjen Acanthodrilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gördelmaskar
Neodrilus